(729) Ватсония () — астероид главного пояса, который возглавляет одноимённое семейство астероидов, состоящее из 31 — 139 объектов и принадлежит к спектральному классу L. Он был открыт 9 февраля 1912 года американским астрономом Джоэл Меткалфом в Винчестере и названный в честь Д. К. Уотсона, канадо-американского астронома.

3 марта 2013 года состоялось покрытие астероидом звезды .

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет
 Семейство астероидов

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, открытые Джоэлом Меткалфом